Pelita (Bajenis), een plaats in Indonesië
Pelita (Sorkam), een plaats in Indonesië
Pelita (Bagan Sinembah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing